Hoeksche Waard (eiland), een eiland in Zuid-Holland
Hoeksche Waard (gemeente), een gemeente in Zuid-Holland
Nationaal Landschap Hoeksche Waard, natuurgebied in de Nederlandse provincie Zuid-Holland

Overig
 HC Hoeksche Waard, hockeyclub uit de Nederlandse gemeente Hoeksche Waard
 Hoeksche Waards, streektaal van het Zuid-Hollandse eiland
 Radio Hoeksche Waard, publieke lokale omroep 
 Bierbrouwerij Hoeksche Waard

Zie ook
 Waard (doorverwijspagina)
 De Waard (doorverwijspagina)
 Waarden (doorverwijspagina)